Die Guangzhou Open 2013 waren ein Damen-Tennisturnier der Kategorie International im Rahmen der WTA Tour 2013. Das Hartplatzturnier fand vom 14. bis zum 21. September 2013 statt, parallel zu den KDB Korea Open 2013 in Seoul, ebenfalls ein Turnier der Kategorie International.

Titelverteidigerinnen in Guangzhou waren Hsieh Su-wei im Einzel und die Paarung Tamarine Tanasugarn/Zhang Shuai im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Einzel-Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Guangzhou